Mantelet ist:

 Mantelet (Mode), im 19. Jahrhundert ein von Frauen getragener Umhang
 in der Militärtechnik die französische Bezeichnung für eine mobile Schutzwand, siehe Pluteus (Schutzwand)

Name von:
 Jean Mantelet (1900–1991), französischer Unternehmer, Gründer von Moulinex